Boston Pizza Cup 2008, prowincjonalne mistrzostwa Alberty mężczyzn w curlingu odbyły się w dniach 12-17 lutego 2008 w Spruce Grove. W rywalizacji uczestniczyło 12 drużyn, rozgrywano ją potrójnym systemem pucharowym. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa wygrała drużyna Kevina Martina, tym samym reprezentowała prowincję na Tim Hortons Brier 2008.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Runda finałowa

Finał 
17 lutego; 14:00

Półfinał 
17 lutego; 9:30

1-2 
16 lutego; 19:00

3-4 
16 lutego; 19:00

Runda A

Sesja A1 
12 lutego; 19:30

Sesja A2 
13 lutego; 9:00

Sesja A3 
13 lutego; 19:00

Sesja A4

Runda B

Sesja B1 
13 lutego; 14:00

Sesja B2 
14 lutego; 14:00

Sesja B3 
15 lutego; 14:00

Sesja B4

Runda C

Sesja C1 
14 lutego; 19:00

Sesja C2 
15 lutego; 19:00

Sesja C3 
16 lutego; 14:00

Linki zewnętrzne 
  

2008 w curlingu
2008